Валери́ До́р (; наст. имя: Мо́ника Сту́кки, итал. Monica Stucchi) — итальянская певица, популярная в 1980-х годах.

Её первая песня «The Night» в 1985 году достигла 5 места в Германии, 8-го в Швейцарии, 23-го во Франции, а второй сингл «Get Closer» — 12 в Германии, 11 в Швейцарии, 33 во Франции.

Также утверждается, что Valerie Dor можно рассматривать как музыкальный проект продюсера Роберто Гаспарини, поскольку вокал на первых хитах («The Night», «Get Closer» и т. д.) исполняла не сама певица. Потом, уже после того, как Гаспарини устроил для неё контракт с лейблом EMI, она начала петь сама, но для помощи ей он привлёк Симону Дзанини (, из групп Radiorama, Doctor’s Cat, и Raggio di Luna / Moon Ray). Как Симона Дзанини говорит,

Дискография

Синглы 
 1984 —  (Италия: 14 место, Швейцария: 8, Германия: 5, Франция: 23, Австрия: 29)
 1984 — «Get Closer» (Германия: 12, Италия: 12, Швейцария: 11, Франция: 33)
 1985 — «It’s So Easy» (Италия: 13, Швейцария: 10, Германия: 51)
 1985 — «It’s So Easy To Get Closer In The Night Megamix»
 1986 — «Bow & Arrow»
 1986 — «The Wizard»
 1986 — «The Magic Rain»
 1986 — «Guinnevere»
 1986 — «King Arthur» (Италия: 26, Швейцария: 24)
 1986 — «Lancelot» (Италия: 9, Германия: 36, Швейцария: 10)
 1986 — «King Arthur / The Battle»
 1987 — «The Sword Inside The Heart»
 1987 — «The End Of The Story»
 1988 — «On The Run»
 1987 — «Wrong Direction» (Италия: 23)
 2006 — «How do I get to Mars?»

Альбомы 
 1986 — The Legend
 1992 — The Best Of
 2014 — Greatest Hits & Remixes

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты в жанре диско